BSL est un sigle qui peut faire référence à :
 Breed-specific legislation (en français, législation visant des races particulières), des lois ciblant des races spécifiques de chiens ;
 British sign language, une langue des signes britannique ;
 Boissy-Saint-Léger ;
 Bulletin de la Société de linguistique de Paris ;
 Banque de Syrie et du Liban ;
 The British School of Lomé, au Togo ;
 Biosafety level (en français, niveau de danger biologique), par exemple, BSL 3, BSL 4.

BSL est un code qui peut faire référence à :
 .